«Линда» — серия речных скоростных пассажирских судов с воздушной каверной в днище, проекта 14200, разработанного ОКБ им. Алексеева и выпускаемых Зеленодольским судостроительным заводом им. А. М. Горького.

Теплоходы «Линда» разрабатывались в конце 1980-х годов для замены морально устаревающих теплоходов типа «Заря». При разработке проекта ставились задачи сохранения основных достоинств теплоходов типа «Заря» с одновременным устранением ряда недостатков. 

Так, в конструкции этих теплоходов сохранена возможность причаливания к необорудованному берегу. Посадка-высадка пассажиров производится с помощью откидной рампы, являющейся одновременно дверью пассажирского салона.

При одинаковой с теплоходом «Заря» номинальной пассажировместимости и мощности двигателя «Линда» развивает скорость 55 км/ч («Заря» — 45 км/ч). В то же время с увеличением загрузки скорость теплохода «Линда» падает сильнее, чем у «Зари». Сравнительная эксплуатация этих теплоходов на Оби (Нижневартовск) показала, что при предельно допустимой загрузке судна (что является типичным явлением для районов севера) скорости судов выравниваются на отметке порядка 40 км/ч.

Суда строились для эксплуатации на Иртыше и Оби (там работает сейчас большое количество построенных судов), одно судно находится на Онежском озере, а одно в Москве. Кроме того два судна этого типа были проданы в Панаму, для перевозок туристов между островами.

Всего было построено 14 судов.

Примечания

Ссылки 
 Описание и список судов типа Линда на сайте речфлота
 Списки СВК «Линда» на SPKFLEET-СПКФЛОТ
 Описание теплохода «Линда» в библиотеке корабельного инженера Смирнова

Речные суда на воздушной подушке
Суда на воздушной каверне ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева
Зеленодольский судостроительный завод